L'European Open est un tournoi de tennis professionnel. Classé en catégorie ATP 250 et se disputant à Anvers, l'édition 2016 s'est déroulée du 17 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Croate Borna Ćorić et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Íñigo Cervantes et Jan-Lennard Struff.
 Richard Gasquet remporte le  de sa carrière en s'imposant en finale face à Diego Schwartzman (7-6, 6-1).
 En double, Daniel Nestor et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  ensemble en battant en finale les numéros 1 mondiaux, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2016
Sport en Belgique en 2016
Tennis en octobre 2016